Center School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Center School (Massachusetts), NRHP-Nr. 06000523
 Center School (Nebraska), NRHP-Nr. 85001796